Большая Талица — топоним.

 Большая Талица — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Большая Талица — деревня в Шарьинском районе Костромской области России.